Bazzano – cognome italiano
 Bazzano – frazione del comune dell'Aquila
 Bazzano – frazione del comune di Neviano degli Arduini in provincia di Parma
 Bazzano – capoluogo del comune di Valsamoggia ed ex comune italiano nella città metropolitana di Bologna